Метахромати́ческая лейкодистрофи́я (, также сульфати́дный липидо́з) — редкое наследственное заболевание из группы лизосомных болезней накопления с аутосомно-рецессивным механизмом наследования нарушения обмена веществ. Данная нозологическая единица из разряда лейкодистрофий (патология роста и/или развития миелиновой оболочки, покрывающей большинство нервных волокон центральной и периферической нервной системы) относится к сфинголипидозам. Характеризуется недостаточностью арилсульфатазы А (цереброзидсульфатазы) — фермента лизосом, участвующего в метаболизме сфинголипидов, что вызывает накопление цереброзида сульфата.

Эпидемиология 
Метахроматическая лейкодистрофия встречается с частотой от 1 на 40 000 до 1 на 160 000 в зависимости от региона.

Наследование 

Метахроматическая лейкодистрофия наследуется, как и подавляющее большинство лизосомных болезней накопления, по аутосомно-рецессивному типу наследования. Следовательно, с одинаковой частотой встречается как у мужчин, так и у женщин.

Аутосомно-рецессивный тип наследования на практике означает, что дефектный ген расположен на одной из двух аллельных аутосом. Заболевание клинически манифестирует только в случае, когда обе аутосомы, полученные по одной от отца и матери, являются дефектными по данному гену. Как и во всех случаях аутосомно-рецессивного наследования, если оба родителя несут дефектный ген, то вероятность наследования болезни у потомства составляет 1 из 4. Таким образом в среднем, на одного больного ребёнка в такой семье приходится три без клинических признаков проявлений генной болезни. На схеме синим цветом обозначены здоровые, фиолетовым — носители дефектного гена, красным — метахроматическая лейкодистрофия (два дефектных гена одной аллели). Синим кружочком помечен нормальный ген, красным — дефектный.

Патогенез 

Метахроматическая лейкодистрофия развивается в результате дефицита лизосомного фермента арилсульфатазы А (АРСА, ) или цереброзидсульфатазы. На фоне развёртывания клинической симптоматики уровень активности фермента в лейкоцитах существенно снижается и составляет менее 10 % от нормальных величин. Тем не менее, одного анализа активности цереброзидсульфатазы недостаточно для верификации диагноза. Описана форма псевдо дефицита АРСА (), при которой активность фермента составляет от 5 до 20 % от нормы и при этом отсутствуют признаки метахроматической лейкодистрофии. На фоне дефицита или недостаточности фермента происходит накопление сульфатида во многих тканях организма, что в конечном счёте приводит к разрушению миелиновой оболочки нервных волокон. Миелиновая оболочка — липидное покрытие нервного волокна, которое не только защищает его, но и способствует повышению скорости проведения импульса по нерву. Потеря миелина центральной нервной системой (мозг) и периферической нервной системой нарушает систему контроля и снижает мобильность мышц, таким образом нарушая их функцию.

Арилсульфатаза А () активируется сапозином Б () — не ферментативным белковым кофактором. Таким образом, в случае определения накопления сульфатида на фоне нормального уровня арилсульфатазы А, причиной развития метахроматической лейкодистрофии станет не дефицит фермента, а его низкая активность в результате недостаточности сапозина Б. Не активированный фермент не может достичь нормального уровня эффективности, что в конечном итоге ведёт к накоплению сульфатида, развитию клинической картины и прогрессированию заболевания. Следует отметить, что частота данной патологии значительно ниже, чем традиционной метахроматической лейкодистрофии.

Согласно проведенному исследованию утверждается, что накопление сульфатида не вполне отвечает клинической картине метахроматической лейкодистрофии в виду своей нетоксичности. В связи с этим высказано предположение, что клинические признаки развиваются на фоне накопления лизосульфатида (метаболита сульфатида, лишённого ацильных групп), вещества обладающего цитотоксическими свойствами in vitro.

Классификация 
Согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), различают:
  Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов.
  Другие сфинголипидозы. Метахроматическая лейкодистрофия.

Клиническая картина 
 Двигательные и когнитивные нарушения с судорогами.

Лечение 
Лечение не разработано — не существует лекарства от метахроматической лейкодистрофии. Терапия сводится к купированию болевого синдрома и симптомов заболевания. В случае мягких форм болезни, характеризующихся умеренными проявлениями клинической картины, существует возможность трансплантации костного мозга (в том числе, стволовых клеток). Однако, эти методики только разрабатываются и проходят клинические испытания, в результате которых будет выяснена возможность замедления прогрессирования болезни, а также возможность полной остановки развития патологического процесса на уровне клеток центральной нервной системы. Тем не менее, данные полученные в процессе исследования периферической нервной системы не так драматичны, а долгосрочные результаты проведенной терапии на сегодняшний день неоднозначны.

В то же время ведутся разработки других вариантов лечения метахроматической лейкодистрофии. Они включают в себя методы генной терапии, фермент-заместительной терапии (), субстрат-снижающую терапию () и повышение активности собственного фермента ().

В 2008 году группа международных исследователей при поддержке фонда создала Международный реестр метахроматической лейкодистрофии из научных, академических и отраслевых ресурсов. Задача консорциума создать и управлять общим хранилищем данных, в том числе историй болезни пациентов с сульфатидным липидозом.

См. также 
 Генные болезни
 Лизосомные болезни накопления
 Паренхиматозные дистрофии

Примечания

Литература 
 Harrison’s Principles of Internal Medicine

Ссылки 

Лизосомные болезни накопления